Середнико́во — село в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав сельского поселения Дмитровское. Расположено в юго-восточной части Московской области на реке Летовке. Население —  чел. ().

Село известно с 1624 года. День села приурочен к празднованию дня памяти святителя Николая, и отмечается 19 декабря или в ближайшие к этой дате выходные.

Название 
В письменных источниках село упоминается как Середняя, позднее Середниково. После строительства Никольской церкви появляется также церковное название Никольское.

Название Середняя связано с положением селения. Впоследствии оно уподобляется прочим названием с суффиксом -ов-/-ев- и приобретает вид Середниково.

Расположение 
Село Середниково расположено в юго-западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 137 км. Высота над уровнем моря 132 м.

История 
Впервые упоминается в писцовой Владимирской книге В. Кропоткина 1637—1648 гг. как деревня Середняя Колушской кромины волости Муромское сельцо Владимирского уезда Замосковного края Московского царства. Деревня принадлежала князю Михаилу Ивановичу Мещерскому .

В 1798 году построена деревянная церковь Николая Чудотворца.

В 1882 году возведена современная каменная церковь с приделами Христа Спасителя и во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».

Последней владелицей села перед отменой крепостного права была грузинская царевна Анастасия Григорьевна (до замужества Оболонская) .

После отмены крепостного права село вошло в состав Середниковской волости.

В советское время село входило в Середниковский сельсовет.

В селе имеется дом культуры и библиотека.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)